François Thurot (1727-1760), corsaire français ;
 Jean-François Thurot (1768-1832), helléniste français ;
 Nicolas Thurot (1773-1835), général du Premier Empire ;
 Charles Thurot (1823-1882), helléniste et philologue français.